Старостаничное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Каменском районе Ростовской области Российской Федерации.

Административный центр — хутор Старая Станица.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Областной Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Каменский район и муниципальных образований в его составе».

Состав сельского поселения

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Старостаничного сельского поселения

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области